Brzydkie kaczątko (Den grimme Ælling) – baśń Hansa Christiana Andersena

Adaptacje filmowe:
 Brzydkie kaczątko (The Ugly Duckling) – amerykański film animowany Walta Disneya z 1931 (czarno-biały)
 Brzydkie kaczątko (The Ugly Duckling) – amerykański film animowany Walta Disneya z 1939
 Brzydkie kaczątko (адкий утёнок) – radziecki film animowany z 1956
 Brzydkie kaczątko (hiszp. El Patito Feo, ang. The Ugly Duckling) – hiszpański serial animowany wyprodukowany w latach 1997-1998
 Brzydkie kaczątko (The Ugly Duckling) – amerykański film animowany z 2013